Рая () — село в Естонії, у волості Казепяе повіту Йиґевамаа.
 Рая — село в Естонії, у волості Галлісте повіту Вільяндімаа.
 Рая () — у 1992–1998 роках назва волості Казепяе повіту Йиґевамаа.